Андре́й Анато́льевич Бу́кин (род. 10 июня 1957, Москва) — советский фигурист (спортивные танцы на льду). В паре с Натальей Бестемьяновой — олимпийский чемпион 1988 года, четырёхкратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы, трёхкратный чемпион Советского Союза. Заслуженный мастер спорта СССР (1984).

Биография 
Начал заниматься фигурным катанием в 7 лет в ЦСКА, с 10 лет перешёл в танцы на льду, где сначала тренировался под руководством Анатолия Ивановича Петухова, с 1969 года Андрей начал кататься с Ольгой Абанкиной в группе Надежды Степановны Широковой. С 1977 года перешёл в группу Татьяны Анатольевны Тарасовой, которая поставила его в пару к Наталье Бестемьяновой.

Выступал в паре с Натальей Бестемьяновой за Москву. Тренировался у Татьяны Тарасовой.

Выпускник Московского института физкультуры.

C 1989 года работает в Театре ледовых миниатюр.

Личная жизнь 
Родители: Александра Дмитриевна и Анатолий Павлович, есть старший брат. Дважды женат: первая жена — Ольга Абанкина (в прошлом тоже фигуристка), от которой у него сын Андрей (род. 1983); вторая жена — Елена Васюкова, от которой у него сын Иван (род. 1993). Иван занимается фигурным катанием и, представляя Россию на международных соревнованиях в танцах на льду на юниорском уровне, стал победителем юниорского чемпионата мира в сезоне 2012/2013. На взрослом уровне завоевал три бронзовые и одну серебряную медали чемпионата Европы.

Спортивные достижения 
(с Н.Бестемьяновой)

Чемпион мира среди профессионалов — 1991, серебряный призёр — 1989.

Награды 
Обладатель приза Жака Фавара «За выдающийся вклад в мировое фигурное катание» (1993). Награждён орденами Дружбы народов и Трудового Красного Знамени.

В апреле 2019 года Наталья Бестемьянова и Андрей Букин введены в Зал славы мирового фигурного катания (The World Figure Skating Hall of Fame).

Книги 
Наталья Бестемьянова, Игорь Бобрин, Андрей Букин. «Пара, в которой трое». — Москва: Вагриус 2001. — ISBN 5-264-00650-4

Бестемьянова Н., Бобрин И., Букин А. Танго нашей жизни: Пара, в которой трое. — М.: Время, 2018 — ISBN 978-5-9691-1

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1980 — танцы на льду
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1984 — танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 «Сайт Театра Ледовых Миниатюр»
 Фан-Сайт
 Сайт о Бестемьяновой и Букине

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию
Олимпийские чемпионы от СССР
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1984 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1988 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1980 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1984 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1988 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы мира по фигурному катанию
Чемпионы Европы по фигурному катанию
Фигуристы СССР
Чемпионы СССР по фигурному катанию
Выпускники Московской академии физической культуры